Григо́рий Шевчу́к:
 Шевчук, Григорий Васильевич (род. 1976) — актёр театра и кино, телеведущий.
 Шевчук, Григорий Иванович (1914—1992) — советский и партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 4-7-го и 8-10-го созывов.
 Шевчук, Григорий Лаврентьевич (1923—1992) — Герой Советского Союза.